Людми́ла Ивано́ва:
 Иванова, Людмила Александровна (род. 1953) — член Совета Федерации ФС РФ (1994—1996).
 Иванова, Людмила Афанасьевна (1930—2008) — ткачиха, Герой Социалистического Труда.
 Иванова, Людмила Васильевна (1928—1999) — советский и российский историк.
 
 Иванова, Людмила Ивановна (1933—2016) — советская и российская актриса, народная артистка РСФСР.
 Иванова, Людмила Мстиславовна (известна как: Олеся Иванова; 1925—1995) — советская актриса.
 Иванова, Людмила Николаевна (род. 1929) — академик Российской академии наук.
 Иванова, Людмила Николаевна (род. 1921) — российская певица (сопрано), солистка Ленинградской филармонии, первая исполнительница ряда песен И. О. Дунаевского.